Tyler Johnson peut désigner :

 Tyler Johnson (1990-), joueur de hockey sur glace ;
 Tyler Johnson (1992-), joueur de basket-ball.